En Iran, le guide de la révolution est la plus haute fonction politique et religieuse ;
En Libye, le leader Mouammar Kadhafi portait le titre de guide de la révolution.